Die Medibank International 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 6. bis 13. Januar 2006 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Francesca Schiavone mit 4:6, 7:5 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Corina Morariu / Rennae Stubbs mit 6:3, 5:7 und 6:2 gegen Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Sydney